Список храмов всех религий и конфессий, как действующих, так и закрытых и уничтоженных в годы Советской власти, находящиеся на территории города Кирова и Кировской области. В создании храмов принимали участие крупные российские архитекторы Ф. М. Росляков, К. А. Тон, И. А. Чарушин, А. Л. Витберг, И. Д. Дюссар де Невиль, братья Данило, Николай и Борис Горынцевы — дети устюжского зодчего Никиты Максимовича Горынцева.

Храмы Кировской области 
В список включены храмы всех религий и конфессий, если не указано иначе (например, кладбищенская церковь, собор) — приходские церкви. Бесприходные, приписные и домовые церкви обозначены по состоянию на 1917 год. Монастыри и их храмы, а также часовни приведены отдельными списками ниже.

Знаком  обозначены памятники архитектуры федерального значения, знаком  обозначены памятники архитектуры местного значения. Без данных символов обозначены памятники архитектуры неустановленной категории. Звёздочкой отмечены утраченные памятники архитектуры.

Православные храмы города Кирова

Иноверческие храмы города Кирова

Храмы Арбажского района

Храмы Афанасьевского района

Храмы Белохолуницкого района

Храмы Богородского района

Храмы Верхнекамского района

Храмы Верхошижемского района

Храмы Вятскополянского района

Храмы Даровского района

Храмы Зуевского района

Храмы Кикнурского района

Храмы Кильмезского района

Храмы Кирово-Чепецкого района

Храмы Котельничского района

Храмы Кумёнского района

Храмы Лебяжского района

Храмы Лузского района

Храмы Малмыжского района

Храмы Мурашинского района

Храмы Нагорского района

Храмы Немского района

Храмы Нолинского района

Храмы Омутнинского района

Храмы Опаринского района

Храмы Оричевского района

Храмы Орловского района

Храмы Пижанского района

Храмы Подосиновского района

Храмы Санчурского района

Храмы Свечинского района

Храмы Слободского района

Храмы Советского района

Храмы Сунского района

Храмы Тужинского района

Храмы Унинского района

Храмы Уржумского района

Храмы Фалёнского района

Храмы Шабалинского района

Храмы Юрьянского района

Храмы Яранского района

Монастыри

См. также 

 Памятники Кирова

Ссылки 
 Описание приходов Вятской епархии за 1912 г.
 Храмы земли Вятской
 Кировская область. Русские церкви
 Церкви в г. Орлове
 Афанасьевский район
 Родная Вятка. Краеведческий портал
 Православные храмы Вятскополянского района

Литература 
 Скопин Е.Л., Кривошеина Н.В. Памятники архитектуры, градостроительства и монументального искусства Кировской области: материалы к Своду памятников истории и культуры Кировской области [Текст] :. (научно-справочное издание) / Е. Л. Скопин, Н. В. Кривошеина. – Выпуск 4: Верхнекамский и Даровской районы. — Киров, 2009. – 356 с., илл.– ISBN 978-5-88186-913-7
 Cкопин Е.Л., Кривошеина Н.В. Памятники архитектуры градостроительства и монументального искусства Кировской области : материалы к Своду памятников истории и культуры Кировской области [Текст] : (научно-справочное издание) / Е. Л. Скопин, Н. В. Кривошеина. – Вып. 5 : Верхошижемский район. – Киров, 2011. – 288 с., илл.– ISBN 978-5-498-00013-8
 Скопин Е.Л., Кривошеина Н.В. Памятники архитектуры градостроительства и монументального искусства Кировской области : материалы к Своду памятников истории и культуры Кировской области [Текст] : (научно-справочное издание) / Е. Л. Скопин, Н. В. Кривошеина. – Вып. 6 : Вятскополянский район. – Киров, 2015. – 493 с., илл.– ISBN 978-5-498-00356-6

Примечания 

Киров